Hermann Höfle (SS-generaal) - Duits generaal
 Hermann Höfle (SS-er) - Oostenrijks SS-er en coördinator van Aktion Reinhard